Даррен Хелм (21 января 1987; Сент-Эндрюс, Манитоба, Канада) — канадский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш». Дважды обладатель Кубка Стэнли, 2008 года в составе «Детройт Ред Уингз» и 2022 года в составе «Колорадо Эвеланш».

Юниорский этап карьеры 
Даррен Хелм начал свою юниорскую карьеру в команде «Селкирк Фишермен» (Юниорская Хоккейная Лига Кейстоуна). Хелм был лучшим по системе гол+пас (73 очка), что во многом помогло «Фишермен» выиграть чемпионство. Также сыграл 6 матчей за «Селкирк Стилерз» в Молодёжной Хоккейной Лиге Манитобы. Начиная со следующего сезона, Хелм играл за «Медисин-Хат Тайгерс» (Западная хоккейная лига). Он сумел набрать 24 очка в регулярном чемпионате и 8 очков в плей-офф. На драфте 2005 года Даррена Хелма выбрали «Детройт Ред Уингз» под общим 132-м номером в 5-м раунде. Во втором сезоне в Западной хоккейной лиге он был лучшим по очкам (79) в своей команде, что помогло «Тайгерс» выиграть регулярный чемпионат. Однако в полуфинале они проиграл «Мус-Джо Уорриорз». 27 сентября 2006 года Даррен Хелм подписал контракт новичка сроком на три года с «Ред Уингз», однако сезон 2006/07 в «Тайгерз» и помог команде выиграть Кубок Эда Чиновета, одержав верх над «Ванкувер Джайэнтз». «Тайгерз» получили возможность побороться за главный юниорский трофей — Мемориальный кубок, но проиграли «Джайантс», которые являлись хозяевами турнира.

Драфт НХЛ. Профессиональная карьера 
На драфте НХЛ 2005 года Даррена Хелма выбрали «Детройт Ред Уингз» в пятом раунде. На профессиональном уровне Хелм дебютировал в АХЛ, в «Гранд-Рапидс Гриффинс», являющемся фарм-клубом «Ред Уингз». За «Гриффинз» Даррен провел 67 матчей и набрал 31 очко (16+15), а также 30 минут штрафа.

Стиль игры 
Хелм отличается своими высокими скоростными качествами, умением играть в силовой хоккей, неплохо играет в неравных составах, в численном меньшинстве.

Трофеи в НХЛ 
 Кубок Стэнли 2008
 Кубок Стэнли 2022

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1987 году
Родившиеся 21 января
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Медисин-Хат Тайгерс»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»